Mandres est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivants :
 Mandres, commune française du département de l'Eure, en région Normandie ;
 Mandres-les-Roses, commune française du département du Val-de-Marne, en région Île-de-France, anciennement dénommée Mandres jusqu'en 1958 ;
 Mandres-sur-Vair, commune française du département des Vosges, en région Lorraine ;
 Mandres-en-Barrois, commune française du département de la Meuse, en région Lorraine ; anciennement dénommée Mandres jusqu'en 1919 ;
 Mandres-la-Côte, commune française du département de la Haute-Marne, en région Lorraine ; anciennement dénommée Mandres jusqu'en 1925 ;
 Mandres-aux-Quatre-Tours, commune française du département de Meurthe-et-Moselle, en région Lorraine ;
 Mandres, hameau de la  commune française de Billancelles, dans le département d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire ;

Homonymie